Arpačaj může být:
 Arpa (také zvaná Východní Arpačaj) – řeka v Arménii a v Nachičevanské autonomní republice
 Achurjan (řeka) (také zvaná Západní Arpačaj) – řeka v Arménii a na arménsko-turecké hranici